Antisthène (en grec ancien  / ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Antisthène, philosophe fondateur de l'école cynique (V-) ;
 Antisthène de Sparte, amiral de la fin du  ;
 Antisthène de Rhodes, historien grec du  ;
 Antisthène d'Agrigente, citoyen d'Agrigente immensément riche.